Liberman è un cognome che deriva da Lieb, pseudonimo  tedesco ed ebraico ashkenazita per indicare una persona cara, amata (tedesco lieb o yiddish lib).

In origine il cognome veniva spesso scritto in ebraico o utilizzando caratteri cirillici e ha quindi subito alcune varianti ortografiche durante la traslitterazione in alfabeto latino.

Persone 
 Ovsij Hryhorovyč Liberman – economista sovietico
 Tetjana Hryhorivna Liberman (Tina Karol') – cantante ucraina
 Liberman – album musicale di Vanessa Carlton

Pagine correlate 
Libermann
Lieberman
Liebermann

Note